The Set-Up steht für:

 The Set-Up, Originaltitel von Ring frei für Stoker Thompson, US-amerikanischer Film von Robert Wise (1949)
 The Set-Up, Alternativtitel von Von allen Hunden gehetzt (1976), britisch-italienisch-israelischer Film von Peter Collinson (Regisseur) 
 The Set-Up (1978), US-amerikanischer Kurzfilm von Kathryn Bigelow